Hurrikan Nicole steht für folgende Stürme im Atlantischen Ozean:

 Hurrikan Nicole, langlebiger schwerer Hurrikan (2016)
 Hurrikan Nicole (1998), siehe Atlantische Hurrikansaison 1998 #Hurrikan Nicole
 Subtropischer Sturm Nicole (2004)
 Tropischer Sturm Nicole (2010), schwacher tropischer Sturm
 Hurrikan Nicole (2022), Kategorie-1-Hurrikan